Narciso ist ein italienischer, spanischer und portugiesischer männlicher Vorname, abgeleitet von der latinisierten Form Narcissus des ursprünglich griechischen Namens Narkissos (Νάρκισσος). Die katalanische Form des Namens ist Narcís.

Namensträger

Vorname 

 Pedro Narciso Arata (1848–1922), argentinischer Chemiker
 Narciso Bernardo (1937–2008), philippinischer Basketballspieler und -trainer
 Narciso de Esténaga y Echevarría (1882–1936), spanischer Bischof und Seliger
 Narciso Heredia Begines (1775–1847), spanischer Diplomat und Politiker
 Narciso Jubany (1913–1996), spanischer Kardinal, Erzbischof von Barcelona
 Narciso López (1797–1851), Mitglied der venezolanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen Spanien
 Narciso Lubasa (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Narciso Rodriguez (* 1961), US-amerikanischer Modeschöpfer
 Narciso dos Santos (Künstlername Narciso; * 1973), brasilianischer Fußballspieler und -trainer 
 Narciso Sordo (1899–1945), italienischer katholischer Geistlicher und Opfer des Nationalsozialismus
 Narciso Yepes (1927–1997), spanischer klassischer Gitarrist

Familienname 

 Giancarlo Narciso (* 1947), italienischer Schriftsteller
 Marc Narciso Dublan (* 1974), spanischer Schachspieler

Weiteres 
 Narciso, Dramma musicale von Domenico Scarlatti
 San Narciso (Quezon), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Quezon

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Italienischer Personenname